Lynch kan som auktorsförkortning betyda:

 John D. Lynch
 Richard Irwin Lynch

Robotskapade auktorsförkortningar